Mein bester Freund steht für:

 Mein bester Freund (1962), US-amerikanischer Film von Aram Avakian und Leslie H. Martinson 
 Mein bester Freund (2006), französischer Film von Patrice Leconte
 Mein bester Freund (2018), argentinischer Film von Martín Deus
 Gabilan, mein bester Freund, US-amerikanischer Film von Lewis Milestone (1949) 
 Heintje – Mein bester Freund, deutscher Film von Werner Jacobs (1970)

Siehe auch:
 Sein bester Freund